Nueil kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Nueil-sur-Layon, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Nueil-les-Aubiers, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Nueil-sous-Faye, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine,